Justo a tiempo puede referirse a:

 Método justo a tiempo es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés.
 Justo a tiempo (programa de concursos) fue un programa de concursos en vivo producido por la productora "Win TV" y televisado por la cadena Telefé de Argentina.
 Justo a tiempo (programa infantil de televisión) es un programa infantil de televisión que se emite en el canal Discovery Kids desde el 19 de marzo de 2012.